Landtagswahlkreis 106 steht für folgende Wahlkreise in Nordrhein-Westfalen:

 Landtagswahlkreis Ennepe-Ruhr-Kreis II (seit 2005)
 Landtagswahlkreis Bielefeld II (1980 bis 2000)
 Landtagswahlkreis Bochum II (1966 bis 1975)
 Landtagswahlkreis Dortmund I (1947 bis 1962)